Samma bezeichnet:
 Samma (Estland), ein Dorf in Viru-Nigula, Kreis Lääne-Viru, Estland
 Samma-Dynastie, herrschte von 1335 bis 1520 in Sindh, Teilen von Belutschistan und Punjab
 Samma-Stamm, ein Stamm der Rajputen
 Samma (Jordanien), ein Dorf in Irbid Governorate, in Nord-Jordanien

Samma ist der Familienname folgender Personen
 Sultan Samma (* 1986), indonesischer Fußballer

Siehe auch:
 Sama